Ключи́-Була́к — село в Братском районе Иркутской области России.

Административный центр Ключи-Булакского муниципального образования.

Село расположено на берегу залива Ия Братского водохранилища.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Ключи-Булак проживает 1387 человек (646 мужчин и 741 женщина).

В селе есть дом культуры, библиотека, средняя общеобразовательная школа. В 2002 году был открыт храм Архангела Михаила.

Примечания

Ссылки 
 Ключи-Булак на Викимапии 

Населённые пункты Братского района (Иркутская область)